Август Бебел () е деец на германското и международното работническо движение, член на Първия интернационал, един от основателите на Германската социалдемократическа партия и на Втория интернационал.

Август Бебел е известен в България най-вече с книгата си „Жената и социализмът“, издадена на български през 1893 и 1958 г.

Избрана библиография 
 Die Frau und der Sozialismus. Zürich, 1879
 Unsere Ziele. Eine Streitschrift gegen die Demokratische Correspondenz. Leipzig, 1870 (12. Aufl. Leipzig 1911)
 Christentum und Sozialismus. Eine religiöse Polemik zwischen Herrn Kaplan Hohoff in Hüffe und dem Verfasser der Schrift: Die parlamentarische Tätigkeit des deutschen Reichstages und der Landtage und die Sozialdemokratie. Leipzig, 1874
 Leipziger Hochverratsprozess. Ausführlicher Bericht über die Verhandlungen des Schwurgerichts zu Leipzig in dem Prozeß gegen Liebknecht, Bebel und Hepner wegen Vorbereitung zum Hochverrat vom 11.–26. März 1872. Bearb. von den Angeklagten. Leipzig, 1874
 Der deutsche Bauernkrieg mit Berücksichtigung der hauptsächlichen sozialen Bewegungen des Mittelalters. Braunschweig, 1876
 Die Entwicklung Frankreichs vom 16. bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Eine kulturgeschichtliche Skizze. Leipzig, 1878
 Wie unsere Weber leben. Private Enquete über die Lage der Weber in Sachsen. Leipzig, 1879
 Charles Fourier. Sein Leben und seine Theorien. Stuttgart, 1888
 Die Sonntagsarbeit. Auszug aus den Ergebnissen der Erhebung über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Feiertagen nebst kritischer Bemerkungen. Stuttgart, 1888.
 Zur Lage der Arbeiter in den Bäckereien. Stuttgart, 1890.
 Die mohammedanisch-arabische Kulturperiode, 1884, 2. Auflage. 1889
 Aus meinem Leben, Bd. 1–3, Stuttgart, 1910, 1911, 1914

Източници 
 Кратка българска енциклопедия, том 1, Издателство на БАН, София, 1963

Външни препратки 

 

Германски политици
Социалдемократи
Германски социалисти
Марксисти
Затворници
Родени в Кьолн